Helladius est un grammairien grec de l'Antiquité tardive.
 Helladius de Césarée est un évêque de Césarée de Cappadoce (fin ).
 , archevêque de Tolède, Espagne († 633).